Mosing heißen folgende geographische Objekte:

 Mosing (Gemeinde Haidershofen), Ort bei Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Mosing (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark

Mosing ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Konrad Mosing (1824–1907), österreichischer Diplomat, Beamter, Schriftsteller